G29 peut faire référence à :
 BMW Z4 (G29), une automobile du constructeur allemand BMW ;
 G29, Groupe de travail Article 29 sur la protection des données ;
 HMS Offa (G29), un destroyer de la Royal Navy ;
 Logitech G29, un volant électronique destiné aux jeux vidéo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres